Nationaal CrisisCentrum, een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat zich bezighoudt met crisisbeheersing en rampenbestrijding
 Nederlandse Centrale Catalogus, een catalogus van de boeken van ruim 400 Nederlandse bibliotheken
 Nederlands Congres Centrum, een congresgebouw in Den Haag
 New Creation Church, een megakerk in Singapore
 Nederlandse Cultuurcommissie of de Nederlandse Commissie voor de Cultuur van de Brusselse Agglomeratie, overheidsinstelling ter ondersteuning van de Vlaamse cultuur in Brussel